Sint-Johannes Geboortekerk (De Kwakel), een kerk in De Kwakel,
Sint-Johannes Geboortekerk (Nieuwkuijk), een kerk in Nieuwkuijk